Бремертон () — город в США в округе Китсап в штате Вашингтон. Город расположен на полуострове Китсап на Тихоокеанском побережье США. По данным переписи 2000 года в городе проживает  человек.

В Брементоне расположена верфь «Пьюджет-Саунд», а также база ВМС США Китсап.

Бремертон связан с центром крупнейшего города штата Вашингтон Сиэтлом паромной переправой, которая функционирует ещё с XIX века.

Примечания 

Города штата Вашингтон
Населённые пункты округа Китсап